

Sculpteurs 
Les Bonazza, une famille de sculpteurs d'origine vénitienne installée à Padoue.
Giovanni Bonazza (1654-1736) et ses fils :
 Francesco Bonazza (Venise, 1695-1770)
 Tommaso Bonazza (Venise, 1696-1775)
Antonio Bonazza (Padoue, 1698-1763).

Autres personnalités 
 Luigi Bonazza (1877-1965), artiste italien
 Paolo Scarpa Bonazza Buora (1957), homme politique italien